Wiederhold ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wiederhold (1863–1961), deutscher Maler
 Johann Christian Wiederhold (1775–1832), kurhessischer Jurist und Minister
 Ellen Wiederhold (1921–1995), deutsche Unternehmerin, Politikerin und Bürgermeisterin
 Hermann Wiederhold (1899–1968), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 Karl Moritz Wiederhold (1805–1860), deutscher Finanzbeamter und Politiker
 Kuno von Wiederhold (1809–1885), Offizier und Kriegsminister im Königreich Württemberg
 Ludwig Heinrich Wiederhold (1801–1850), deutscher Jurist, Politiker und Instanzrichter
 Lutz Wiederhold (1963–2012), deutscher Arabist und Islamwissenschaftler
 Ruth Wiederhold (1923–2022), deutsche Leichtathletin
 Sascha Wiederhold (1904–1962), deutscher Maler, Grafiker und Bühnenbildner
 Simon Wiederhold (* 1982), deutscher Makroökonom und Hochschullehrer
 Walter Wiederhold (1885–1959), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Wiederhold (1873–1931), deutscher Archivdirektor, Heimatforscher und Professor

Unternehmen:
 Hermann Wiederhold Lackfabriken

Siehe auch:
 Konrad Widerholt (1598–1667), deutscher Kommandant im Dreißigjährigen Krieg